Szerb nyelv (szerbhorvát)
Szerb nép
Szerbia
Szerb település Romániában, Arad megyében